Hosokawa bezeichnet:

 einen japanischen Klan: Hosokawa (Klan)
 Hosokawa Akiuji († 1352)
 Hosokawa Fujitaka (1534–1610), japanischer Fürst und Dichter
 Hosokawa Gracia (1563–1600)
 Hosokawa Harumoto (1514–1563, Klan-Oberhaupt)
 Hosokawa Katsumoto (1430–1473, Kanrei)
 Hosokawa Masamoto (1466–1507, Stv. Shōgun)
 Morihiro Hosokawa (* 1938), japanischer Politiker; 79. japanische Premierminister, derz. Klan-Oberhaupt
 Hosokawa Sumimoto (1489–1520)
 Hosokawa Sumiyuki (1489–1520, Daimyō)
 Hosokawa Tadaoki (1563–1646, Daimyō)
 Hosokawa Takakuni (1484–1531)
 Hosokawa Ujitsuna (1514–1564)

Hosokawa ist der Familienname folgender Personen:
 Ayako Hosokawa (* ≈1939), japanische Jazzsängerin
 Jun’ya Hosokawa (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Hosokawa Karoku (1888–1962), japanischer Journalist
 Kōzō Hosokawa (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Morihiro Hosokawa (* 1938), japanischer Politiker
 Ritsuo Hosokawa (* 1943), japanischer Politiker
 Shinji Hosokawa (* 1960), japanischer Judoka
 Takahiro Hosokawa (* 1967), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Toshio Hosokawa (* 1955), japanischer Komponist
 Toshiyuki Hosokawa (1940–2011), japanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Hosokawa Alpine, Hersteller von verfahrenstechnischen Maschinen aus Augsburg